Middenweg (Amsterdam) een straat in Amsterdam en tot 1921 in de gemeente Watergraafsmeer
Beneluxbaan de vroegere Middenweg, een smalle landelijke weg die tot 1962 dwars door de Middelpolder in Amstelveen liep 
Middenweg (boeddhisme) een boeddhistisch concept